A Taça Guanabara de 1995 foi a 31ª edição da Taça e a primeira fase do Campeonato Carioca de Futebol de 1995. O vencedor foi o .

Fórmula de disputa 
Os 16 participantes foram divididos em dois grupos. Os times jogaram dentro de seus grupos em jogos de ida e volta. Os quatro primeiros de cada grupo se classificaram para a segunda fase. Os dois primeiros colocados de cada grupo se enfrentaram em uma partida final. O vencedor foi o campeão.

1º Turno

Grupo A

Grupo B

2º Turno

Grupo A

Grupo B

Classificação Agregada

Grupo A

Grupo B

Final 

Flamengo: Emerson, Fabinho, Jorge Luiz, Agnaldo e Marcos Adriano; Charles Guerreiro, Válber, Marquinhos e William (Nélio); Sávio (Mazinho) e Romário. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Botafogo: Wágner, Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Márcio Theodoro e Jefferson; Jamir (Guga), Moisés, Beto (Adriano) e Sérgio Manoel; Narcízio e Túlio. Técnico: Jair Pereira

Com a vitória, o Flamengo ganhou mais um ponto extra para o octogonal final do campeonato carioca.

Premiação

Ver também 
 Campeonato Carioca de Futebol de 1995
 Taça Guanabara
 Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ)

Guanabara
1995